Ordnungstruppen der Wehrmacht (krigsmaktens ordningstrupper) var den nazityska krigspolisen. Den var underställd Wehrmacht, inte SS eller Gestapo, och utgjordes av:

 Feldgendarmerie, fältpolisen
 Geheime Feldpolizei, stabspolisen
 Verkehrsregelungsbataillone, trafikförband
 Feldjägerkorps, särskilda fältpolisen
 Streifendienst, permittentövervakningen
 Marineküstenpolizei, marinens krigspolis

Se även
 Nazitysklands polisväsen

Myndigheter i Nazityskland